Plusieurs glaciers en Suisse portent le nom de glacier de Trift (Triftgletscher en allemand). 

 Glacier de Trift, situé sur le canton de Berne près de Gadmen
 Glacier de Trift, situé en Valais près de Zermatt
 Glacier de Trift, situé en  Valais près de Saas-Grund